Гери има више значења:
 Гери
 Гери (Јужна Дакота)
 Гери (Западна Вирџинија)
 Гери (Минесота)